A The Rasmus nevű finn együttes diszkográfiája.

Stúdióalbumok

Kislemezek

Források 
 The Rasmus-diszkográfia
 The Rasmus Diszkográfia

Diszkográfiák